Кнез () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнез, Деян (род. 1961) — словенский музыкант, композитор и художник.
 Кнез, Томислав (род. 1937) — югославский футболист, нападающий.
 Ненад Кнежевич, более известный как Кнез (род. 1967) — черногорский певец.